Мелбурн има више значења:
 Мелбурн
 Мелбурн (Ајова)
 Мелбурн (Флорида)
 Мелбурн (Арканзас)
 Мелбурн (Кентаки)